Seidenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Baptist Seidenberger (1860–1923), deutscher katholischer Pädagoge und Historiker
 Ulrich Seidenberger (* 1961), deutscher Diplomat